Пара Стивен Хасс / Росс Хатчинс - победитель турнира.

Сеянные 

  Марсело Мело /  Бруно Соарес (Четвертьфинал)
  Трэвис Пэрротт /  Филип Полашек (Первый раунд)

<li>  Эшли Фишер /  Бобби Рейнольдс (Финал)
<li>  Джеймс Керретани /  Жан-Клод Шеррер (Четвертьфинал)

Сетка

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Китая по теннису 2008